501 puede hacer referencia a:
 Los años
 501
 501 a. C.
 1501
 2501
 Otros
 (501) Urhixidur, un asteroide.
 Línea 501, página de desambiguación para transportes públicos con ese número.
 501.º Batallón Panzer Pesados, unidad del ejército alemán en la II Guerra mundial.
 501.º Regimiento de Ejército de Comunicaciones, ídem.
 Para el número quinientos uno, véase Anexo:Números y números naturales.